8446 Tazieff - um asteróide da cintura principal, a 1,9537245 UA. 
Haroun Tazieff - um geólogo polonês.
Desambiguação